Долуханян — армянская фамилия. Известные носители:
 Долуханян, Александр Павлович (1910—1968) — армянский композитор.
 Долуханян, Аэлита Гургеновна (род. 1942) — армянский литературовед.